Willie Penman ist der Name folgender Personen:

* Willie Penman (Fußballspieler, 1886) (William Penman; 1886–1907), schottischer Fußballspieler
 Willie Penman (Fußballspieler, 1922) (William Henderson Penman; 1922–2005), schottischer Fußballspieler 
 Willie Penman (Fußballspieler, 1939) (William Salmond Thomson Penman; 1939–2017), schottischer Fußballspieler